Termenul „ Laufen” se poate referi la:

Denumiri geografice
Laufen (Salzach), oraș din Bavaria
Laufen am Kocher, localitate ce aparține de Sulzbach-Laufen
Sulzbach-Laufen, oraș din Baden-Württemberg
Sulzburg-Laufen, localitate ce aparține de Sulzburg, Baden-Württemberg
Laufen an der Eyach, localitate ce aparține de Albstadt Baden-Württemberg
Laufen, oraș în cantonul Basel-Provincie, Elveția

Vezi și
Lauf an der Pegnitz